Zepa (firma), een Italiaanse firma die bromfietsen en hulpmotoren voor fietsen produceerde
Žepa, een stad in Bosnië en Herzegovina